Давид је био краљ Израела и Јудеје.

Давид се може односити и на:
 Давид (име)
 Давид (српски летописац)
 Давид (Аподака), насеље
 Давид Роблес (Рејноса), насеље
 Давид Мендез (Алдама), насеље
 Давид Хименез (Бериозабал), насеље
 Давид Гутијерез (Тепик), насеље
 Давид (Њамц), насеље
 Давид Алварез (Викторија), насеље
 Давид Гаусин (Гомез Паласио), насеље
 Давид Азуара (Танканхуиц), насеље
 Давид Армендариз (Саусиљо), насеље
 Давид Адаме (Бенито Хуарез), насеље
 Давид Делгадо (Комала), насеље
 Давид Веласко (Виља Корзо), насеље
 Сан Давид (Тампико Алто), насеље